

Niemcy 
 Jörg Fiedler 
 Jens Fiedler
 Ellen Fiedler
 Wolfram Fiedler
 Christian Fiedler
 Johann Christian Fiedler
 Walter Frank
 Nikolaus Fiedler
 Max Fiedler

Polska 
 Adam Fiedler
 Robert Fiedler
 Tadeusz Fiedler
 Marek Fiedler
 Konrad Oktawiusz Fiedler
 Franciszek Fiedler
 Arkady Radosław Fiedler
 Arkady Fiedler

Stany Zjednoczone 
 Arthur Fiedler
 Bill Fiedler
 John Fiedler